

Plaatsen 
Leiden, een stad in Nederland
Nieuw Leyden, een wijk in deze stad
Lyon, Leyden in ouder Nederlands

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Leyden (Colorado)
Leyden (Massachusetts)
Leyden (New York)
Port Leyden (New York)

Begrippen
leiden of leidinggeven, zie leiderschap
Factor V Leiden, een bloedstollingsafwijking

Personen 
Filips van Leiden (ca.1328 - 1382), een Nederlands jurist
Nikolaus Gerhaert van Leyden (ca. 1420–1473), een Nederlands beeldhouwer en houtsnijder
Lucas van Leyden (1494-1533), een Nederlandse kunstenaar
Jan van Leiden (1509-1536), een Nederlandse prediker
Frédéric Auguste van Leyden van Westbarendrecht (1768-1821), een Nederlands politicus

Zie ook
 Leiding (doorverwijspagina)